Gilardone ist der Familienname folgender Personen:

Christian Heinrich Gilardone (1798–1874), deutscher Dichter
Georg Gilardone (1877–20. Jahrhundert), bayerischer Offizier, Militärhistoriker, Konservator und Museumsleiter